Wehlau ist der Name zweier Orte:
 Wehlau (Südliches Anhalt), ein Ortsteil der Stadt Südliches Anhalt in Sachsen-Anhalt
 Snamensk (Kaliningrad), bis 1946 Wehlau, eine Gemeinde im russischen Oblast Kaliningrad

Siehe auch:
 Kreis Wehlau, ein von 1818 bis 1945 in Ostpreußen bestehender Landkreis
 Velau